Hull City er en engelsk fodboldklub fra Kingston upon Hull. Klubben har hjemmebane på The KC Stadium (Kingston Communications Stadium) i Kingston upon Hull, East Riding of Yorkshire. Klubben spillede i den bedste engelske række, Premier League i 2016/17 sæsonen, efter at man i 2013 efter to sæsoner i The Championship atter rykkede op i den bedste liga. Hull City rykkede igen ned i The Championship i 2016/17 sæsonen.

Jan Mølby var manager for klubben 2002-2003.

Spillere

Referencer

Eksterne henvisninger 

Fodboldklubber i England
Etableret i 1904
Kingston upon Hull